Дэррил Миддлтон (; р. 21 июля 1966 года, Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист и тренер, игравший на позиции тяжёлого форварда. На драфте НБА 1988 года был выбран в 3-м раунде под общим 68-м номером клубом «Атланта Хокс».

Карьера 
На протяжении длившейся 26 лет профессиональной карьеры Миддлтон выступал за турецкий «Чукорава Санаи», итальянский «Аресиум Милан», испанские «Жирона», «Каха Сан-Фернандо», «Барселона», «Ховентут», «Валенсия», «Аликанте» и «Бенидорм», российское «Динамо» Санкт-Петербург и греческий «Панатинаикос». Завершил игровую карьеру в возрасте 47 лет.

С 2014 по 2022 года входил в тренерский штаб Димитриса Итудиса в ЦСКА.

Достижения 
 Чемпион Евролиги: 2002
 Чемпион Греции: 2001, 2003, 2004, 2005
 Чемпион Испании: 1995, 1996
 Обладатель Кубка Греции: 2003, 2005
 Обладатель Еврокубка ФИБА: 2007
 Самый ценный игрок чемпионата Испании: 1992, 1993, 2000
 Участник матча всех звёзд чемпионата Испании: 1991, 1992
 Участник матча всех звёзд чемпионатов Испании и Италии: 1993

Статистика

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Бэйлор Беарз» (баскетбол)
Игроки БК «Жирона»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Ховентут»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Аликанте»
Баскетбольные тренеры США